Сен-Жене́ст-де-Бозо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Жуайёз. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07238.

Коммуна состоит из шести деревень: Ле-Сюэль, Ле-Дарбу, Ле-Монтейе, Ле-Кро, Ле-Саллет и Ле-Монтей.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 245 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 148 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 105 были экономически активными, 43 — неактивными (показатель активности — 70,9 %, в 1999 году было 56,3 %). Из 105 активных работали 90 человек (49 мужчин и 41 женщина), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 43 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш